Violeta purpúrea puede referirse a:
 el nombre común de la planta Matthiola incana; o
 el nombre común de la planta Viola odorata.